Якщо яку-небудь фігуру обертати на кут, не менший від 360º навколо якої-небудь осі, кожна точка цієї фігури, за винятком точок осі, описуватиме коло. Об'єднання всіх таких кіл становить фігуру обертання. При обертанні навколо осі замкнутих кривих утворюється тіло обертання, в іншому випадку — поверхня обертання.

Приклади тіл обертання: циліндр, конус, зрізаний конус, куля, кульовий сегмент, кульовий сектор.

Приклади поверхонь обертання: сфера, тор, катеноїд.

Геометрія